Jeremoabo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jeremoabo (ort), Bahia, 
 Jeremoabo (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar